Die Antipatriden () waren ein Herrschergeschlecht von Makedonien von 306 bis 294 v. Chr. Als Begründer der Dynastie gilt Kassander und benannt ist sie nach seinem Vater Antipatros, der jedoch nur Regent von Makedonien war.

Auflistung der Antipatridendynastie:

Stammbaum 
                                   

 
König (Makedonien)
Dynastie (griechische Antike)